Dzierzgowo (plaats), plaats in Polen
 Dzierzgowo (gemeente), gemeente in Polen